Hier c'était lundi (titre original : ) est une nouvelle fantastique de Theodore Sturgeon parue en 1941.

Nouvelle de Theodore Sturgeon
Nouvelle américaine parue en 1941
1941 en littérature fantastique